Seban est un patronyme arabe, souvent porté par des juifs, et vient de "Sabbân", terme souvent traduit à tort comme le  fabricant ou marchand de savon, en arabe. En réalité, "Sabbân" indique le métier de lavandier ou laveur de linge. La confusion vient du fait que le savon se traduit par "saboune". 
 Alain Seban, responsable d'institution culturelle français.
 Jean-Marc Seban, réalisateur français de télévision.
 Paul Seban, réalisateur français.

Orthographe différente 
 Gilles Sebhan, écrivain français.

Voir aussi 
 Sabban

Patronyme séfarade